U ostrova Chios proběhlo vícero významných námořních bitev:

 v roce 201 př. n. l. mezi makedonským a spojeným rhodsko-pergamonským loďstvem (rozhodující bitva Krétské války)
 v roce 1319 mezi loďstvem rytířů sv. Jana a loďstvem Ajdinského bejliku
 v roce 1770 mezi ruským a osmanským námořnictvem (rozhodující námořní bitva rusko-turecké války 1768–1774).